Государственный архив Свердловской области (ГКУСО "ГАСО") — государственное казённое учреждение Свердловской области, главный архив Свердловской области. Располагается в Екатеринбурге.

В 1919 году создан Екатеринбургский губернский архив, в 1923 году преобразован в Уральский областной архив. С 1934 года — Свердловский областной архив. С 1941 года — Государственный архив Свердловской области.

В числе фондов личного происхождения досоветского периода — фонды заводовладельцев, купцов, помещиков (Голубцовых, Демидовых), писателей, в том числе Д. Н. Мамина-Сибиряка, краеведов О. Е. Клера, Н. К. Чупина, В. П. Бирюкова.

Примечания

Литература 
 Государственный архив Свердловской области // Государственные архивы СССР. Справочник.— Ч. 1.— М., 1989.— С. 395—399.
 Государственный архив Свердловской области. Путеводитель (Краткий справочник).— Свердловск, 1979.

Ссылки 
 Официальный сайт

Архивы Свердловской области
Культурные организации Екатеринбурга
История Екатеринбурга
Организации, основанные в 1919 году
Появились в 1919 году в России